LM steht für:
 Landesmeisterschaft, siehe Meisterschaft
 Langer Marsch (Rakete), eine der Bezeichnungen einer chinesischen Trägerrakete
 Lebensmittel
 Lebensmonat, als Zählung des Alters von Säugling und Kleinkind
 Ateliers de Constructions Mécaniques Locomotion Moderne, Markenname eines ehemaligen französischen Automobilherstellers
 LAN Manager
 Leichtmetalle
 Leichtmauermörtel, siehe Mauermörtel#Leichtmauermörtel
 Léon Mignot, französisches U-Boot der Zwischenkriegszeit
 Leuchtmelder, Begriff aus dem Bahnwesen
 Lichtmikroskop
 Liebenzeller Mission
 Lindenmaier-Möhring, elektronisch publizierte juristische Fachzeitschrift
 Cyclecars und Leichtfahrzeuge der britischen Little Midland Light Car Company (1905–1922)
 Lexus LM, japanisches Automobil
 LM-49, Straßenbahntyp
 LM-Kurve
 LM Yachting, Dänemark, siehe auch LM 27
 Lockheed Martin
 Löschmeister, siehe Dienstgrade der Feuerwehr 
 Lösungsmittel in der Chemie
 Lokal-Modell, siehe numerische Wettervorhersage
 Lunar Module, die Apollo-Mondlandefähre
 Magdeburg Hauptbahnhof nach DS 100
 Malta (ICAO-Code)
 Livingston Energy Flight (IATA-Code), italienische Fluggesellschaft
 U-Bahnhof Langwasser Mitte, ein U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 römische Zahlzeichen für 950 (Subtraktionsmethode)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Limburg-Weilburg
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Irland: County Leitrim/Liatroim
 Niederlande: Luftwaffe (ndl.: Koninklijke Luchtmacht) (nur mit zwei Buchstaben)
 Slowakei: Okres Liptovský Mikuláš

L.M. steht für:
 L.M., ehemaliger französischer Automobilhersteller

L&M steht für:
 L&M (Liggett & Myers), Zigarettenmarke

Lm steht für:
 lastminute
 Maltesische Lira, eine ehemalige Währung auf Malta

lm steht für:
 Lumen (Einheit), die fotometrische SI-Einheit des Lichtstroms

Abkürzung